Bambi – tytułowy bohater powieści Bambi: Opowieść leśna (Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde, 1923) Felixa Saltena
 Bambi – amerykański film animowany z 1942 roku na podstawie ww. powieści Felixa Saltena
 Bambi – niemiecka nagroda mediowa
 Bambi – planetoida

Zobacz też